Юлен Лопете́ги Арго́те (; ) — испанский футболист и футбольный тренер. Главный тренер английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс».

Клубная карьера 
Лопетеги начинал свою карьеру в клубе «Реал Сосьедад», а в 1985 году пополнил состав «Кастильи». В составе этой команды вратарь регулярно выходил на поле и  В 1988 году Лопетеги был переведён в главную команду «Кастильи» — мадридский «Реал», но сразу же перешёл на правах аренды в «Лас-Пальмас», за который провёл 31 матч сезона. Вернувшись из аренды, Лопетеги на протяжении трёх лет был запасным вратарём «Реала», оставаясь в тени Франсиско Буйо, и провёл только один матч. В 1991 году перебрался в «Логроньес», в составе которого блестяще провёл три сезона. Затем вратарь пополнил ряды «Барселоны». Игрока брали, чтобы заменить Андони Субисаррету, но проиграл конкуренцию Карлесу Бускетсу и пришедшему в 1996 году Витору Баие, в итоге став третьим вратарём команды, сыграв лишь пять встреч за три года. Покинув «Барселону», Лопетеги перешёл в «Райо Вальекано», выступавший в Сегунде. Вратарь внёс весомый вклад в подъём клуба в высшую лигу, провёл за команду сто двенадцать встреч и в 2002 году принял решение завершить карьеру игрока.

Карьера в сборной 
Игрок был серебряным призёром чемпионата мира-1985 (до 20 лет) в составе сборной Испании (до 20 лет), но не провёл ни одного матча на турнире. В том же году он провёл один матч за сборную Испании (до 21 года). Яркая игра Лопетеги в составе «Логроньеса» дала ему приглашение в сборную Испании, в составе которой Лопетеги провёл всего один матч. Это была встреча со сборной Хорватии, которая состоялась 23 марта 1994 года и закончилась поражением испанцев со счётом 0:2. Тем не менее Лопетеги попал в заявку сборной Испании на ЧМ-1994.

Тренерская карьера 
С начала сезона 2003/04 Лопетеги был главным тренером «Райо Вальекано», но из-за неудовлетворительных результатов уже в ноябре был уволен. После этого он до 2008 года работал комментатором на испанских спортивных каналах. В сезоне 2008/09 Лопетеги возобновил тренерскую карьеру, без особого успеха возглавляя «Кастилью».

В 2010 году Лопетеги был назначен главным тренером сборной Испании (до 19 лет) и сборной Испании (до 20 лет). Со сборной Испании (до 20 лет) он особых успехов не добился, а вот со сборной Испании (до 19 лет) удалось выиграть чемпионаты Европы 2011 (в составе тренерского триумвирата) и 2012 годов. В 2012 году Лопетеги был назначен главным тренером сборной Испании (до 21 года), с которой также выиграл в 2013 году молодёжный чемпионат Европы.

12 июня 2014 года Лопетеги возглавил «Порту» и вернулся к клубной тренерской работе, однако успехов добиться не сумел и в январе 2016 года был уволен, так и не выиграв ни одного трофея.

После Евро-2016 Лопетеги возглавил сборную Испании, сменив на посту Висенте Дель Боске. Под его руководством испанцы досрочно заняли первое место в отборочной группе на чемпионат мира в России, опередив сборную Италии. Однако за день до начала турнира Лопетеги был отстранён Испанской футбольной федерацией от руководства сборной из-за того, что скрытно от федерации договорился возглавить «Реал Мадрид» по окончании чемпионата мира.

14 июня 2018 года специалист заключил трёхлетний контракт с «Реалом». Однако уже 29 октября 2018 года он был уволен после поражения от «Барселоны» со счётом 1:5.

4 июня 2019 года Лопетеги возглавил «Севилью», подписав контракт на три года. 21 августа 2020 года Лопетеги привёл «красно-белых» к победе в Лиге Европы УЕФА (в финале со счётом 3:2 был повержен миланский «Интер»), выиграв первый клубный трофей в своей тренерской карьере. 6 октября 2022 года, после крупного поражения «Севильи» от дортмундской «Боруссии» на стадии группового этапа Лиги чемпионов, был уволен с поста наставника клуба.

5 ноября 2022 года Лопетеги стал главным тренером английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс», идущего на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Личная жизнь 
Его отец, Хосе Антонио, известен тем, что установил рекорд: объёмный круглый камень весом 100 кг он поднял и опустил 22 раза за одну минуту. Также у Лопетеги есть брат и две сестры.

Достижения

Как игрок 
«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 1989/90
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 1989, 1990
 Итого: 3 трофея
«Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 1996/97
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 1994, 1996
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1996/97
 Итого: 4 трофея

Как тренер 
Сборная Испании
 Победитель Чемпионата Европы (до 19 лет): 2011, 2012
 Победитель Чемпионата Европы (до 21 года): 2013
«Севилья»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2019/20

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Логроньес»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Райо Вальекано»
Тренеры ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Тренеры ФК «Порту»
Тренеры ФК «Реал Мадрид»
Тренеры ФК «Севилья»
Тренеры ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»